La figlia dei fiori (The Invisible Circus) – romanzo di Jennifer Egan del 1995
 Verità apparente (The Invisible Circus) – film del 2001 diretto da Adam Brooks